Михаи́л Серге́евич Гречу́ха (,  — ) — украинский и советский политический деятель.

Биография 
Родился в семье крестьянина-бедняка.

В комсомоле — с 1922 года, секретарь звена в Мошнах, заведующий районным отделом народного образования, глава исполкома районного совета. Член ВКП(б) с 1926 года. В 1932—1936 годах учился в Харьковском автодорожном институте. Два года работал инженером-механиком на Южной железной дороге. С 1938 года — в исполкоме Харьковского облсовета; в 1938—1939 гг. — второй, в 1939 г. — первый секретарь Житомирского обкома КП(б)В, член ЦК КП(б)У.

С июля 1939 года по май 1961 года — член Политбюро (с 1953 года — Президиума) ЦК КП(б)У.

С 27 июля 1939 года по 18 января 1954 года — Председатель Президиума ВС УССР.

В 1954—1959 первый заместитель, в 1959—1961 годах — заместитель Председателя Совета Министров УССР. В 1962—1966 годах — советник при Совете Министров УССР.

В 1956—1961 кандидат в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1—5 созывов. Депутат Верховного Совета УССР 1—5 созывов.
С 1966 года — персональный пенсионер.

Умер в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

В 1950 году предлагал Сталину переименовать Херсон в Сталиноднепровск.

Награды 
 3 ордена Ленина (7.02.1939; 23.01.1948; 26.02.1958)
 орден Октябрьской Революции (18.09.1972)
 орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (2.05.1945)
 орден Трудового Красного Знамени (18.09.1962)
 медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959)
 медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й степени (14.11.1944)
 другие медали

Литература 
 Катаргіна Т. І. Гречуха Михайло Сергійович // — С. 194.

Источник 
 Великие украинцы

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Первые секретари Житомирского обкома КП Украины
Вторые секретари Житомирского обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XX съезда КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Делегаты XXI съезда КПСС
Похороненные на Байковом кладбище